Kasteel Groenveld (Evergem)
Kasteel Groenveld (Grimbergen)